, une census-designated place du comté de Tazewell en Illinois.
 , une communauté et census-designated place du comté de Putnam dans l'Indiana.